dwars (tijdschrift), het studentenblad van de Universiteit Antwerpen
 Dwars (water), een kanaaltje in Leiderdorp
 loodrecht (meetkunde) of dwars
De Dwars, een studentenhuis te Amsterdam
 Adriaan Dwars (1874-1946), Nederlands ingenieur

DWARS kan verwijzen naar:
 DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks